

Biografia 
Ha gareggiato per l'Unione Sovietica ai Giochi olimpici di  nei 400 metri ostacoli, vincendo la medaglia d'argento.

Nella stessa specialità ha vinto anche la medaglia di bronzo agli Europei di .

Collegamenti esterni